Retti ist der Familienname folgender Personen:

 Atto Retti-Marsani (1892–1961), italienischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Leopoldo Retti (1704–1751), italienischer Architekt
 Livio Retti (1692–1751), italienischer Maler

Siehe auch:
 Retty
 Reti
 Rethi
 Rety (Begriffsklärung)